Esistono più comuni con questo nome:

Francia
Villard – Creuse
Villard – Alta Savoia
Stati Uniti d'America
Villard – Minnesota